Dolores peut désigner :

Prénom 
Dolores ou Dolorès est un prénom espagnol qui signifie « douleurs », et qui provient de Nuestra Señora de los Dolores. Il est fréquemment utilisé comme nom composé, comme María (de los) Dolores.

Personnalités 
 Dolores (1893-1975), une des premières mannequins célèbres ;
Dolores Ibárruri (1895-1989), femme politique espagnole ;
Dolores del Río (1904-1983), actrice mexicaine ;
Dolores O'Riordan (1971-2018), chanteuse et compositrice irlandaise.

Personnages imaginaires 
 Dolores Ombrage, sous-secrétaire d'État du Ministère de la Magie dans les livres et films Harry Potter.
 Dolores Abernathy, personnage principal de la série télévisée américaine Westworld.
 Dolorès, un éléphant de fiction créé par les studios Disney.
 Dolores, dite Lolita dans le livre éponyme de Vladimir Nabokov.
 Dolores Van Cartier, personnage principal des films Sister Act et Sister Act, acte 2.

Toponymes

Dolores, un partido de la province de Buenos Aires ;
 Dolores, le chef-lieu du partido de Dolores de la province de Buenos Aires.

Dolores, une municipalité du département de Tolima.

Dolores, une commune de la province d'Alicante.

Dolores, un comté du Colorado
 Dolores, une municipalité du Colorado ;
 Dolores, une rivière des États-Unis, affluent du Colorado.

Dolores, une municipalité du département du Petén.

Dolores, une municipalité du département de Copán ;
 Dolores, une municipalité du département de Intibucá.

Dolores Hidalgo, une ville de l'État de Guanajuato ;
 La mine de Dolores, une mine à ciel ouvert d'or et d'argent.

Dolores, une municipalité du département de Carazo.

Dolores, une municipalité de la province d'Abra ;
 Dolores, une municipalité de la province de Quezon ;
 Dolores, une municipalité de la province du Samar oriental.

Dolores, une commune du département de Cabañas.

Chacras de Dolores, une ville du département de Soriano ;
 Dolores, une municipalité du département de Soriano.

Dolores : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Rojas dans l'État de Barinas ;
 Dolores : capitale de la paroisse civile de Dolores de la municipalité de Rojas dans l'État de Barinas.

Arts

Cinéma 
 Dolores, un film de Carl Boese de 1919.

Littérature 
 Dolores Claiborne, un roman de Stephen King.

Musique 
 Dolorès, un album musical de Jean-Louis Murat ;
 Dolores, un album du groupe Bohren & der Club of Gore.

Homonymie de toponyme
Prénom espagnol
Homonymie de titre
Homonymie de prénom